Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Wismilak International) van 2001 vond plaats van 24 tot en met 30 september 2001 op het Indonesische eiland Bali. Het was de zevende editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Henrieta Nagyová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Joannette Kruger.

De met een wildcard toegelaten Angelique Widjaja uit Indonesië, die nog nooit eerder op een WTA-toernooi had gespeeld, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Zuid-Afrikaanse Joannette Kruger in twee tiebreak-sets. Widjaja is de laagst gerangschikte speelster die ooit een WTA-enkelspeltitel op haar naam schreef. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Henrieta Nagyová en Sylvia Plischke hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Alexandra Fusai en Rita Grande, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Evie Dominikovic en Tamarine Tanasugarn won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Janet Lee en Wynne Prakusya in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Thaise Tanasugarn had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Australische Dominikovic geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bali 2001
Bali